Maleski steht für:

 Maleški Birg (1009 m), Berg in der Gespanschaft Split-Dalmatien in Kroatien 

Namensträger
 Denko Maleski (* 1946), jugoslawisch-mazedonischer Intellektueller, Diplomat und Dozent 
 Vlado Maleski (1919–1984), jugoslawisch-mazedonischer Schriftsteller, Diplomat und Politiker